

Astronomia
 5536 Honeycutt – asteroide della fascia principale

Persone
 Francis Honeycutt – schermidore statunitense
 Jerald Honeycutt – ex cestista statunitense
 Tyler Honeycutt – cestista statunitense